Cette page présente le bilan saison par saison de l'Union sportive Avranches Mont-Saint-Michel.

Bilan saison par saison de club de football en France